Ujście Sirionu – kraina ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia, położona w delcie Sirionu wpadającego do zatoki Balar.

W czasie Wielkiej Wędrówki Ujście Sirionu było zamieszkiwane przez Telerich skupionych wokół Olwego, do czasu, gdy przeszli na Tol Eressëę lub do Falas.

W 509 roku Pierwszej Ery po zniszczeniu Doriathu zamieszkali tam uciekinierzy na czele z Elwingą. Dwa lata później dołączyli do nich ocaleni z upadku Gondolinu, którym przewodzili Idril i Tuor.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Geografia Beleriandu